Sokół Maltański – cenna figurka wykonana z metalu szlachetnego
 Sokół maltański – powieść (aut. Dashiell Hammett, 1930)
 Sokół maltański – amerykański film (reż. John Huston, 1941)